Потерянный рай — расхожий образ, связанный с изгнанием Адама и Евы из Рая.
 Потерянный рай — поэма Джона Мильтона.
 Потерянный рай — песня групп Ария, Кипелов и Артерия. Сингл группы Ария.
 Потерянный рай (Пилигримы) — песня Александра Малинина.
 Потерянный Рай — песня группы «7000$», исполненная совместно с Дарией «Нуки» Ставрович.
 Paradise Lost () — английская дум-метал группа.
 Потерянный Рай — урочище, ранее деревня в Путятинском районе Рязанской области.
 Потерянный Рай — оратория (1760) Джона Кристофера Смита на слова Бенджамина Стиллингфлита по поэме Джона Мильтона.
 Потерянный рай — предстоящий американский телесериал, основанный на комиксах DC Comics.

См. также 
 Потерянный рай (фильм)
 Возвращённый рай
 В поисках рая